Čavić ist der Familienname folgender Personen:
Dragan Čavić (* 1958), serbischer Politiker in Bosnien-Herzegowina
Milorad Čavić (* 1984), serbischer Schwimmsportler